Assaâd Bouab est un acteur marocain né le  à Aurillac, France. 
 Younes Bouab est un acteur et scénariste marocain né le  à Salé, Maroc. 

Patronyme marocain